Кенгир ():

 Кенгирское (Кенгир) — село в Карагандинской области Казахстана.
 Кенгир (река) — река в Карагандинской области Казахстана.
 Кенгирское восстание заключённых
 Кенгир — месторождение золотых руд в Мойынкумском районе Жамбылской области.